Ugar steht für:
 ein anderer Name für die Stephens Island (Torres Strait)
 Ugar (Fluss), Fluss in Bosnien und Herzegowina
 Ugaritische Schrift (ISO-15924-Code)

Abkürzung